Mbayá o Guarani Mbya – gruppo etnico dell'America meridionale
Mbaya – circoscrizione della regione di Lindi (Tanzania)